Nom vulgaire des oursins (Littré).
 Nom donné à certaines holothuries.
 Nom donné au fruit d'arbres du genre Ximenia, de la famille des Olacacées.